Микроформат (; иногда сокращённо μF или uF) —  это наделение тегов HTML или XHTML альтернативным смыслом или превращение тегов в поля базы данных - с помощью параметров тегов. Является способом семантической разметки документа. Пользователь может воспринимать страницу с микроформатом как обычную веб-страницу, а программы-обработчики могут извлечь из такой страницы структурированную информацию.

Поскольку микроформаты основаны на уже существующих стандартах (таких, как HTML и XHTML), их легко добавлять в существующие страницы в Интернете.

Принципы построения 
При использовании микроформатов, к существующей HTML-разметке добавляются параметры тегов, вместе составляющие набор данных по  заранее определённым правилам. Например, это можно сделать с помощью атрибута class  (этот атрибут определён для всех элементов). Таким образом, люди приходят к соглашению об использовании определённых значений атрибутов (в том числе class) для разметки определённых фрагментов информации. В дальнейшем такую разметку можно обрабатывать машинными средствами.

Для разметки микроформатами подходят любые элементы HTML, но особое значение придаётся элементам, которые не имеют собственного, стандартного семантического значения — div и span. Из атрибутов в настоящее время используются в основном: class, rel, rev.

Примеры 
Предположим, что имеется контейнер с уже размеченной информацией о человеке:
<div>
    <div>Василий Пупкин</div>
    <div>Рога и Копыта</div>
    <div>495-564-1234</div>
    <a href="http://example.com/">Мой сайт</a>
</div>

С помощью микроформата hCard можно добавить семантическую значимость этому блоку кода:
<div class="vcard">
    <div class="fn">Василий Пупкин</div>
    <div class="org">Рога и Копыта</div>
    <div class="tel">
        <span class="type">Work</span>
        <span class="value">495-564-1234</span>
    </div>
    <a class="url" href="http://example.com/">Мой сайт</a>
</div>

Содержимое самих элементов не изменилось; к ним только были добавлены атрибуты, указывающие, где именно в блоке находится та или иная информация (имя, телефон и так далее). Весь блок при этом имеет атрибут class="vcard", который является родительским для микроформата hCard. Это означает, что данный элемент и все вложенные в него элементы вместе составляют микроформат hCard.

Одним из способов использования такой информации являются плагины к браузерам, способные находить её на странице, извлекать и передавать другим приложениям (адресной книге, календарям).

Существующие микроформаты 
Каждый микроформат решает определённую, отдельную задачу. Вот наиболее известные из них:
 hCard — организации и люди;
 hCalendar — события;
 hAtom — ленты новостей (как аналог RSS и Atom) в обычном HTML или XHTML;
 XFN — социальные взаимоотношения;
 rel-tag — метки (теги) и образование фолксономии;
 xFolk — помеченные ссылки;
 adr — почтовые адреса;
 geo — географические координаты (широта и долгота);
 hReview — отзывы (о товарах, услугах, событиях и тому подобном);
 hProduct — товары;
 nofollow — для предотвращения индексации поисковыми системами определённых документов;
 hRecipe — кулинарные рецепты приготовления блюд.

Новые микроформаты 
Разработка новых микроформатов происходит в открытом режиме.

Среди множества предлагаемых микроформатов наиболее близки к завершению микроформаты для разметки цитат и валют.

См. также 
 Поисковая система#Специализированные поисковые системы

Примечания

Литература 

 John Allsopp. Microformats: Empowering Your Markup for Web 2.0 Friends of Ed, ISBN 978-1-59059-814-6, март 2007.
 Leslie M. Orchard Wiley. Hacking RSS and Atom ISBN 0-7645-9758-2, 2005.
 Исходный код для сценариев hCalendar из книги — искомые файлы начинаются с «ch18».
 Jennifer Niederst Robbins. Web Design In A Nutshell Third Edition. O’Reilly Media, ISBN 0-596-00987-9, 2006; см. также Web Design in a Nutshell Third Edition.
 Brian Suda. Using Microformats ISBN 0-596-52817-5, 2006.
 Paul Haine. HTML Mastery. Friends of Ed, ISBN 1-59059-765-6, 2006, Глава 5, с. 117—154: Purpose Built Semantics: Microformats and Other Stories.

Ссылки 

 Русскоязычные
 Русскоязычная версия Wiki о микроформатах
 Микроформаты
 Простое извлечение микроформатов при помощи XSLT
 Инструмент Яндекса для проверки разметки микроформатами
 Что такое микроразметка сайта — OdesSeo

 Англоязычные
 Microformats
 Microformats Wiki
 Microformatique
 Microformats Primer
 The Big Picture on Microformats
 Add microformats magic to your site
 xFolk: An XHTML-microformat for Folksonomy
 Microformats and Their Effect on Search Engine Optimization
 Micromodels
 Why Microformats